Tonini ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tonini (* 1969), italienisch-schweizerischer Medienmanager
 Ersilio Tonini (1914–2013), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Ravenna-Cervia und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Simone Tonini (1921–2019), italienischer Ordenspriester, Generalabt der Silvestriner (1972–1989)